Miejscowości w Serbii
 Izvor – wieś w okręgu pirockim, w gminie Babušnica
 Izvor – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Bosilegrad
 Izvor – wieś w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Izvor – wieś w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig
 Izvor – wieś w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa
 Izvor – wieś w okręgu pirockim, w mieście Pirot

 Inne
 Izvor – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Cornereva
 Izvor – stacja metra w Bukareszcie, na linii M1

Zobacz też
 Izwor